Cazzago bezeichnet:

 Cazzago Brabbia, eine Gemeinde in der Lombardei in Italien (Provinz Varese)
 Cazzago San Martino, eine Gemeinde in der Lombardei in Italien (Provinz Brescia)